FREM3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 139 амінокислот, а молекулярна маса — 238 179.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки